Fédération Internationale de Philatélie, een internationale organisatie voor de filatelie 
 Feliene infectueuze peritonitis, een ziekte bij katten
 FIP (radiozender), een Franse muzikale publieke radiozender
 Full Impact Pro, een Amerikaanse organisatie voor professioneel worstelen
 International Pharmaceutical Federation (Fédération Internationale Pharmaceutique), een federatie van apothekers en farmaceutische wetenschappers